Udine peut désigner :
 Udine : une ville italienne de la région Frioul-Vénétie Julienne.
 Udine : une station du métro de Milan.